Leonor María Josefa de Austria y Gonzaga (Ratisbona, 21 de mayo de 1653-Viena, 17 de diciembre de 1697) fue una archiduquesa de Austria, hija del emperador Fernando III del Sacro Imperio Romano Germánico y de su tercera esposa, la princesa de Mantua Leonor Gonzaga-Nevers.

Matrimonios y descendencia 

Leonor contrajo matrimonio en 1670 con Miguel Korybut Wiśniowiecki, rey de la República de las Dos Naciones, en el monasterio de Jasna Góra. El 19 de octubre del mismo año fue coronada reina en la Colegiata de San Juan de Varsovia. El motivo de la coronación de la reina en Varsovia, y no en Cracovia, pudo haber sido el avanzado embarazo de Leonor, que terminó con el nacimiento prematuro de su hijo muerto el 29 de noviembre. En el otoño de 1671, la reina quedó embarazada nuevamente, pero sufrió un aborto espontáneo. La oposición de Miguel difundió rumores de que la obligaba a fingir embarazos, pero esto no se considera probable. El rey, que poseía poca fuerza física y mental, no fue reconocido por gran parte de la nobleza. Sus oponentes difundieron rumores de que era homosexual o impotente. Leonor rara vez intervino en estas disputas, preservando su dignidad.

La reina fue considerada como un modelo de bondad, dulzura y lealtad hacia su esposo. Aprendió polaco, aunque prefería el latín, y acompañó a Miguel en sus viajes oficiales por Polonia. Fue guiada en su papel de reina por su dama de honor, Clara Isabella Pacowa, quien se convirtió en su influyente favorita.

El rey Miguel murió el 10 de noviembre de 1673. Ella permaneció en Polonia durante un par de años después de su muerte hasta que se eligió a su sucesor, el rey Juan III Sobieski, después de lo cual regresó a Austria.

Leonor se casó nuevamente se casó con el duque Carlos V de Lorena, su antiguo amor, el 4 de febrero de 1678 en Wiener Neustadt. Debido a que había sido desposeído del ducado años antes, Carlos fue nombrado gobernador del Tirol y de la Austria Anterior, y a la pareja se le asignó el Hofburg, en Innsbruck. Tuvieron seis hijos:

 Leopoldo I (1679-1729), duque de Lorena. Casado con Isabel Carlota de Orleans, tuvieron descendencia. Años después está línea se unió con los Habsburgo la casa de Leonor, pasando a ser conocida como los Habsburgo-Lorena; de la conexión desciende la reina María Antonieta.
 Carlos José (1680-1715), obispo de Olomouc y arzobispo de Trier.
 Leonor (1682).
 Carlos Fernando (1683-1685).
 José Inocencio Emanuel Feliciano Constantino (1685-1705), general imperial.
 Francisco Antonio José (1689-1715), príncipe abad de la abadía imperial de Stablo-Malmedy en Stavelot.

Después de la muerte de su esposo (1690), Leonor hizo grandes esfuerzos para cumplir la última voluntad de Carlos y hacer que sus hijos se les devolviera el ducado de Lorena. Solicitó al Reichstag en Ratisbona la restauración. Este objetivo se logró en las negociaciones de paz de Rijswijk en 1697. Sin embargo, la soberanía de Lorena se debilitó significativamente, ya que al rey francés se le concedió el derecho de libre paso militar.

La duquesa murió solo unos meses después de este tratado de paz. Nunca había puesto un pie en Lorena, donde también está enterrado su segundo marido, y fue enterrada en la Cripta de los Capuchinos de Viena.

Antepasados 

</center>

Enlaces externos 
Davies, Norman (1982). God's Playground:A History of Poland. Vol. I. Columbia University Press.
Lipp, Charles T. (2011). Noble Strategies in an Early Modern Small State: The Mahuet of Lorraine. University of Rochester Press.

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVII
Grandes Duquesas de Lituania del siglo XVII
Nacidos en Ratisbona
Duquesas de Lorena
Reinas consortes de Polonia del siglo XVII
Católicos de Polonia
Fallecidos en Viena